A 2009-es Porsche Szuperkupa szezon a 17. Porsche Szuperkupa szezon volt. Április 25-én kezdődött Bahreinben és november 1-jén fejeződött be az Egyesült Arab Emirátusokban. 11 futamból állt, a versenyek a 2009-es Formula–1 világbajnokság betétfutamaiként szerepeltek.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Végeredmény 

Pontozás

Külső hivatkozások 
A Porsche Szuperkupa hivatalos oldala

Porsche